Заве́н Лево́нович Бадоя́н (; 22 декабря 1989, Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, полузащитник клуба «Акжайык». Выступал в национальной сборной Армении.

Клубная карьера 
Завен Бадоян родился в Ереване. Является воспитанником местной школы ФИМА (в русском переводе СКИФ). Но прежде попробовал себя в нескольких видах спорта и в итоге принял решение продолжить карьеру футболиста. В 6 лет пошёл в футбольную школу ФИМА, первым тренером стал Левон Барсегян. С 16 лет профессионально выступает в чемпионате Армении. В 2006 году подписал контракт с ереванской «Киликией», за которую выступал в течение двух сезонов. В 2008 году проходя службу в армии выступал за «Гандзасар», с которым завоевал бронзовые медали первенства и первые медали в своей карьере. В январе 2010 года прошёл просмотр в дилижанском «Импульсе», с которым впоследствии заключил контракт. Бадоян стал в команде основным игроком, проведя 27 матчей из 28 возможных, таких же показателей достигли Артур Петросян и Аветик Киракосян (капитан команды). В декабре 2011 года заключил 4-летний контракт с клубом БАТЭ.

Карьера в сборной 
В конце апреля 2010 года был вызван в состав молодёжной сборной Армении, а уже 20 мая того же года дебютировал в составе молодёжки против молодёжной сборной Эстонии.

В 2011 году Бадоян стал попадать в поле зрения тренерского штаба национальной сборной. Причиной стали прогрессирование в составе «Импульса». Перед игрой в Санкт-Петербурге главный тренер Вардан Минасян включил Бадояна в список на предстоящий матч с российской сборной. Однако Бадояну не суждено было в этот игровой день выйти на поле. Дебют Бадояна состоялся 10 августа в игре против сборной Литвы, но был омрачён крупным поражением со счётом 0:3.

Достижения 
 «Гандзасар»
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2008
 БАТЭ
 Чемпион Белоруссии: 2012: 2013
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2013

Интересы и увлечения 
Любимый чемпионат — испанская Примера, команда — «Барселона», футболист — аргентинец Лионель Месси, а тренер — Хосеп Гвардиола.

Статистика выступлений 
Данные на 2 декабря 2014 года

Итого: 5 матча / 0 голов; 2 победы, 0 ничьих, 3 поражения.

(откорректировано по состоянию на 3 сентября 2014 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК БАТЭ
 Профиль на официальном сайте ФФА
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 
 Профиль на armfootball.tripod.com
 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Киликия»
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Ван» Чаренцаван
Игроки ФК «Акжайык»